Romance ist

in der Literatur:
 eine spanische erzählende Gedichtform, siehe Romanze (Literatur)
 speziell im Flamenco der Romance gitano, siehe Flamenco#Theorien zu den musikalischen Ursprüngen des Flamenco
 englisch für Liebesroman (Trivialliteratur)
 der Titel eines Buches von Joseph Conrad und Ford Madox Ford aus dem Jahre 1903

in der Musik:
 die (spanische) Romance des 14. bis 16. Jahrhunderts; vgl. Romanze (Musik)

sonstige Bedeutungen:
 eine deutsche Kreuzer-Rennyacht aus dem Jahr 1950, siehe Romance (Yacht)
 der Titel eines Films der französischen Regisseurin Catherine Breillat, siehe Romance XXX
 ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1930, siehe Romanze (Film)
 eine französische Gemeinde im Département Ardennes in der Region Grand Est, siehe Acy-Romance

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Romance (Arkansas)
 Romance (Missouri)
 Romance (West Virginia)
 Romance (Wisconsin), im Vernon County

Romance der Familienname folgender Personen:
 Germain-Hyacinthe de Romance, marquis de Mesmon (1745–1831), französischer Offiziers, Publizist und Schriftsteller

Romance der Künstlername von:
 Viviane Romance (eigentlich: Pauline Ronacher Ortmans; 1912–1991), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Romanze